Атлетски митинг у Монаку 2018. одржан је 19. и 20. јула 2018. на Стадиону Луј II у Монаку. Ово је десети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 21:35.

Ветар: +0,9 м/с

1.500 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 21:00.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 21:15.

Ветар: -0,2 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 21:45.

Скок увис 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:10.

Троскок 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:05.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 19. јула 2018. године у 19:15.

1 Повукао се са такмичења

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:50.

Ветар +0,1 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:03.

800 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 21:25.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:12.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 19:35.

1 Повукле се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 19. јула 2018. године у 18:00.

Остале дисциплине

Мушкарци

800 м 
Такмичење је одржано 20. јула 2018. године у 20:15.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 10. митинга
   

Атлетски митинг у Монаку
ИААФ Дијамантска лига 2018.